Badr Makki – ex cestista libanese
 Husain Salman Makki – calciatore bahreinita
 Irfan Makki – cantante e cantautore pakistano naturalizzato canadese